Торнли () — англоязычная фамилия. Известные носители:
 Торнли, Виктория (род. 1987) — британская гребчиха.
  (1883—1955) — английский футболист.
 Торнли, Керри (1938—1998) — американский писатель.
  (род. 1941) — британский рестлер.